Nallingen steht für:

 Nallingen (Nümbrecht), Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Nallingen (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Nallingen ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor von Nallingen (~1500–1561), Stadtschreiber und Syndikus in Heilbronn